Michael Keane, né le  à Stockport au Royaume-Uni, est un footballeur international anglais qui évolue au poste de défenseur à l'Everton FC.

Il est le frère jumeau de Will Keane, attaquant à Wigan Athletic.

Biographie

Carrière en club 

Il participe au championnat d'Europe des moins de 19 ans 2012 avec l'équipe d'Angleterre.

En août 2014, il est prêté au Burnley FC. Ce prêt est transformé en transfert définitif le .

Il devient un membre essentiel de l'effectif des Clarets et est titulaire indiscutable à partir de la saison 2015-2016.

Le , Keane s'engage pour cinq ans avec l'Everton FC. Le  suivant, il porte le maillot des Toffees pour la première fois lors du match comptant pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa contre le club slovaque du MFK Ružomberok (victoire 1-0). Le , Keane inscrit son premier but avec Everton lors du match de barrages aller face au club croate du Hajduk Split (2-0).

Carrière en sélection 
Le , Keane honore sa première sélection avec l'équipe d'Angleterre lors d'un match amical face à l'Allemagne (défaite 1-0).

Le , il inscrit son premier but avec la sélection anglaise à l'occasion d'une rencontre comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020 contre le Monténégro (victoire 1-5).

Statistiques

Palmarès 
  Burnley FC
 Champion d'Angleterre de D2 en 2016.

Distinction personnelle 
 Membre de l'équipe-type de D2 anglaise en 2016.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international anglais
Joueur du Manchester United FC
Joueur du Leicester City FC
Joueur du Derby County FC
Joueur du Blackburn Rovers FC
Joueur du Burnley FC
Joueur de l'Everton FC
Naissance en janvier 1993
Naissance à Stockport